Peucedanum glaucum är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dalton Hooker, Thomas Thomson och Charles Baron Clarke. Peucedanum glaucum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
glaucum